Церковь Николая Чудотворца Мокринская (Николо-Мокринская церковь, храм Николы Мокрого) — приходской православный храм в центральной части Ярославля, типичный ярославский посадский храм XVII века.

История 
Николо-Мокринская церковь была главным приходским храмом протяжённой Покровской слободы. По преданию, в языческие времена на этом месте пребывало древнее святилище Мокоши, один из булыжников которого использовался при переоборудовании церкви. В XVI веке в пойме Которосли между ручьями Сомовым и Паутовцем стоял деревянный храм, сгоревший в 1658 году во время большого пожара в Ярославле.

Нынешний храм был построен между 1665 и 1672 годами на средства купцов Астафия Лузина, Андрея Лешина и горожан Фёдора Выморова и Степана Тарабаева. Главный храм освятил 14 июня 1672 года митрополит Иона Сысоевич.

Каменная церковь Святителя Николая с пятью главами построена по образцу церкви Иоанна Златоуста в Коровниках, но по пропорциям ей уступает. Боковые часовни увенчаны шатрами. Однако, механическое повторение объёмов не создавало тонкой картины. Отчасти это связано с отсутствием высоких боковых притворов в Никольской церкви, отчасти с огромной колокольней, несимметрично связанной с северо-западным углом четырёхугольника. Изразцовые плато в апсидах в целом повторяют барочные формы обрамления окон Коровницкого храма, но намного меньше по размерам, но западный портик, пристроенный в 1680—1690-х годах, гораздо богаче убранством. С ним может поспорить только соседний зимний храм Тихвинской иконы Божией Матери. Галерея, традиционная для церквей XVII века, была сделана так, чтобы зимой её можно было закрывать рамками.

Росписи церкви Святителя Николая выполнены в 1673—1674 годах на средства прихожан. Как видно из прошения Семёна Лузина царю Алексею Михайловичу (1675), в работе участвовали мастера из Ярославля и Костромы во главе с Гурием Никитиным: Логин Сидоров, Ермолай Фёдоров, Тимофей Федотов, Иван Ануфриев, Фёдор Савин, Андриан Иванов, Семён Козлов, Карп Михайлов Дмитрий, Фёдор Карпиев и Василий Ананьин.

В XIX веке картины в храме дважды обновлялась — в 1853 году, а затем в 1895—1896 годах московскими художниками Чириковым и Епанешниковым под патронатом Московского археологического общества. В 1970—1980-х годах велись реставрационные работы на фресках Алексеевского и Варваринского приделов.

В конце XIX века Николо-Мокринская церковь была передана военному ведомству и с 1892 года являлась полковым храмом расквартированного в Ярославле Фанагорийского полка.

В результате артиллерийского обстрела города коммунистами в 1918 году приходским церквям был нанесён урон: были пробиты колокольня, главы и приделы. Частичная реставрация проводилась в 1919—1920 годах. Храм был закрыт в 1920-х годах. С 1930-х использовался как склад.

В 1992 году храм возвращён Русской православной церкви.

Престольные праздники 
 Святителя Николая Чудотворца — 22 мая (перенесение мощей), 19 декабря;
 Тихвинской иконы Божией Матери — 9 июля.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Василий Марченко

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ярославская епархия
 Народный каталог православной архитектуры

Николая Чудотворца
Ярославль
Ярославль
Ярославская школа зодчества